

Geografia 
 Murri – città del Pakistan
 Murri – fiume della Colombia
 Murri – ex quartiere di Bologna

Persone 
 Augusto Murri – medico clinico italiano
 Linda Murri – figlia del clinico Augusto, protagonista con i suoi familiari di un celebre processo 
 Romolo Murri – sacerdote e politico italiano
 Serafino Murri – critico cinematografico e regista italiano

Altro 
 Romolo Murri Catania – squadra di cricket italiana
 Villa Murri – edificio di Porto Sant'Elpidio, provincia di Fermo nelle Marche